Termenul „Baumgarten” se poate referi la:

Denumiri geografice din România
 numele german al satului Bungard, Sibiu
Denumiri geografice din Germania
 Baumgarten (Warnow), comună în Mecklenburg-Vorpommern
Denumiri geografice din Austria
 Baumgarten (Burgenland), comună în Burgenland
 Baumgarten bei Gnas, comună în Steiermark
 Baumgarten, Viena, district urban din Viena
Nume de persoane
 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), filozof german
 Arthur Baumgarten (1884–1975), jurist german

Baumgarten înseamnǎ livadǎ în limba germanǎ.

Toponime germane
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale